O Badminton nos Jogos Olímpicos de Verão de 1992 - Simples masculino foi a primeira edição da competição nos Jogos Olímpicos. Teve como vencedor Alan Budikusuma, da Indonésia.

Tabela

Fase inicial

Seção 1

Seção 2

Seção 3

Seção 4

Finais

Eventos do badmínton nos Jogos Olímpicos de Verão de 1992